Le nom Lyman peut désigner :

Personnes

 (1932-2002), musicien américain 
 Chester Lyman (1814-1890), professeur, pasteur et astronome américain
John Lyman
John Lyman (athlétisme)
Lyman Spitzer
Lyman Hall
Theodore Lyman, connu pour la série de Lyman

Toponyme 

 Lyman, une ville ukrainienne ;
 États-Unis :
 Comté de Lyman (Dakota du Sud) ;
 Lyman, une ville dans l’État du Maine ;
 Lyman, une localité du comté de Grafton, dans le New Hampshire ;
 Lyman, une localité du comté de Wayne, dans l'Utah ;
 Lyman, une localité du comté de Skagit, dans l'État de Washington ;
 Lyman, une localité du comté de Uinta, dans le Wyoming ;
 General Lyman Field, ancien nom de l'aéroport international de Hilo, dans les îles Hawaï.